

Patronyme 

 Louis Anseaume (1721-1784), dramaturge français ;
 Louis Anseaume (1750-1838) homme politique français.